Эйик () — село в Оленёкском эвенкийском национальном районе Якутии. Единственный населённый пункт сельского поселения Шологонский национальный наслег.

Расположено в юго-восточной части района, на берегу озера Эйик (бассейн реки Тюкян) в 348 км к юго-востоку от села Оленёк, в 233 км к востоку от города Удачный и в 745 км к северо-западу от Якутска. Село находится в восточной части Вилюйского плато на высоте 300—310 м над уровнем моря.

В селе действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Население 
Национальный состав: якуты — 53 %, эвенки — 46 %.

Примечания 

Населённые пункты Оленёкского улуса